Toponímia:
 Saint-Jacques o Sant Jaume (Provença), municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença, regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Saint-Jacques-d'Aliermont, municipi francès al departament del Sena Marítim
 Saint-Jacques-d'Ambur, municipi francès al departament del Puèi Domat
 Saint-Jacques-des-Arrêts, municipi francès al departament del Roine
 Saint-Jacques-d'Atticieux, municipi francès al departament de l'Ardecha
 Saint-Jacques-des-Blats, municipi francès al departament del Cantal
 Saint Jacques de Calahons, ermita a la comuna nord-catalana de Catllà, al Conflent
 Saint-Jacques de Joucou, abadia i monestir al comtat de Rasès
 Saint-Jacques-sur-Darnétal, municipi francès al departament del Sena Marítim
 Saint-Jacques de Joucou, abadia i monestir i abadia fundat al sVIII - IX, al comtat de Rasès.
 Saint-Jacques-des-Guérets, municipi francès al departament del Loir i Cher
 Saint-Jacques-de-la-Lande, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine regió de Bretanya
 Saint-Jacques-de-Néhou, municipi francès al departament de Manche
 Saint-Jacques-de-Thouars, municipi francès al departament de Deux-Sèvres
 Saint-Jacques-en-Valgodemard, municipi francès al departament dels Alts Alps i regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Ville-Saint-Jacques, municipi francès al departament de Sena i Marne i a la regió d'Illa de França
 Miscel·lània: Saint-Jacques…La Mecque, pel·lícula francesa dirigida per Coline Serreau el 2005